Lokacje w Wielkiej Brytanii
 Halstead – miasto w hrabstwie Essex
 Halstead – miejscowość w hrabstwie Kent
 Halstead – miejscowość w hrabstwie Leicestershire
Lokacje w USA
 Halstead – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Halstead (ang. Halstead Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
Osoby
 Elliott Halstead – nauruański polityk
 Neil Halstead – angielski muzyk i tekściarz
 Nellie Halstead – angielska lekkoatletka
 Ward Halstead – amerykański psycholog (neuropsycholog)
Inne
 (15904) Halstead – planetoida